La saison 2014-2015 de Premier-Liga est la vingt-quatrième édition de la première division ukrainienne. Les quatorze équipes participantes sont regroupées au sein d'une poule unique où elles s'affrontent à deux reprises, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, le dernier du classement est relégué et remplacé par le champion de deuxième division.

C'est le Dynamo Kiev qui remporte la compétition cette saison après avoir terminé invaincu en tête du classement final, avec dix points d'avance sur le tenant du titre, le Chakhtar Donetsk et douze sur le FK Dnipro. Il s'agit du quatorzième titre de champion d'Ukraine de l'histoire du club, le premier depuis six ans. Le Dynamo Kiev réalise même le doublé en remportant la Coupe d'Ukraine, en s'imposant en finale face au Chakhtar.

Les quatre premières places de ce championnat sont qualificatives pour les compétitions européennes que sont la Ligue des Champions et la Ligue Europa.

Participants 

Légende des couleurs

Compétition

Classement 

|
|valign=top align=left width=50%|

|}
 Le club de Karpaty Lviv a reçu 9 points de pénalité : 3 pour des problèmes financiers  puis 6 autres pour des problèmes relatifs aux contrats des joueurs. À l'origine, la sanction était de 3 points de pénalité, mais la Ligue ukrainienne a finalement décidé d'infliger 6 points de plus en raison de (voir ci-dessus).

Résultats 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Notes et références

Lien interne 
 Championnat d'Ukraine de football

Lien externe 
  Résultats complets et classement sur le site RSSSF

2014-2015
Ukraine M1
Football
Football